Veerpalu ist der Name folgender Personen:

 Andreas Veerpalu (* 1994), estnischer Skilangläufer
 Andrus Veerpalu (* 1971), estnischer Skilangläufer
 Anette Veerpalu (* 1996), estnische Skilangläuferin